Го́ренская — узловая железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги в городском округе Калуга Калужской области.

Краткая характеристика 
Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному применению является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

Рядом со станцией к востоку находится населённый пункт Станция Горенская городского округа Калуга, далее по дороге можно выйти к лесному/ёлочному питомнику, и далее к селу Муратовка и станции Муратовка. Вдоль станции к западу проходит граница городского округа Калуга и Дзержинского района Калужской области.

На станции четыре транзитных пути главного хода Киевского направления и один путь (№ 6) соединительной ветки на северо-восток на станцию Муратовка (съезд на хордовую линию Вязьма — Сызрань в сторону Калуги I). Всего одна восточная боковая пассажирская платформа у пути № 6, к которой могут прибывать поезда только по упомянутой ветви, с главного хода со стороны Москвы стрелочные съезды отсутствуют.

Через станцию проходят пригородные электропоезда — пять пар Калуга I — Сухиничи-Главные / Сухиничи-Узловые. До июня 2017 года по главному ходу также ходили электропоезда Москва-Киевская — Калуга II, но они проходили станцию без остановки (нет пассажирских платформ на транзитных путях главного хода).

См. также
 Список железнодорожных станций и платформ Калужской области
 Киевское направление Московской железной дороги
 Московско-Киево-Воронежская железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции на osm.sbin.ru
 Паспорт станции на railwayz.info
 Расписание поездов по станции на Яндекс. Расписаниях

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Калуга
Станции 4 класса
Промежуточные станции
Узловые железнодорожные станции